Martinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Martinkari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Martinkari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Martinkari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar